Lambariense – abitanti di Lambari d'Oeste
Lambariense – abitanti di Lambari